

Жінки 
 Клячина Оксана (* 1997) — українська трекова велосипедистка.

Чоловіки 
 Клячин Василь Петрович (1858 — після 1909) — історик, приват-доцент Київського університету; статський радник.
 Клячин Олександр Ілліч (* 1967) — російський підприємець та інвестор.
 Клячин Сергій Миколайович (* 1986) — російський біатлоніст. Бронзовий призер чемпіонату Європи 2012 року.